Ovo je popis ljudi koji su obnašali dužnost predsjednika Urugvaja.

Poveznice 

Povijest Urugvaja
Politika Urugvaja

Bilješke 

Urugvaj
 
Popisi (Urugvaj)